ФАА — аббревиатура на кириллице. Может означать:

 ФАА — Федеральное управление гражданской авиации США, .
 ФАА — Федерация айкидо Азербайджана, .

См. также